

Geografia

Austria 
 Pfarrkirchen bei Bad Hall – comune nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)
 Pfarrkirchen im Mühlkreis – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)

Germania 
 Pfarrkirchen – città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)